Einar Gillis Svensson, född  4 september 1884 i Tegneby församling, Göteborgs och Bohus län, död 2 augusti 1971 i Alingsås, var en svensk kompositör.

Filmmusik 

Svenska kompositörer under 1900-talet
Personer från Tegneby socken
Födda 1884
Avlidna 1971
Män